Оле́г Бори́сович Смоленко́в (род. 6 января 1969, Иваново, РСФСР, СССР) — российский дипломат, на протяжении почти пятнадцати лет помощник и советник бывшего посла России в США Юрия Ушакова. По мнению иностранных и российских СМИ, информатор американских спецслужб во властных структурах РФ. Предположительно в июне 2017 года он и его семья попали в Соединенные Штаты якобы в результате тайной спецоперации ЦРУ.

Биография 
Олег Борисович Смоленков родился в 1969 году в Иваново.

Данных об образовании и о том, чем занимался после окончания института в 1991—1993 годах, не имеется.

В 1999 году был принят на работу в валютно-финансовый департамент МИД РФ.

В 2000—2001 годах работал в Управлении делами МИД РФ, затем недолгое время в Департаменте кадров МИД РФ.

В 2003 году выехал в длительную командировку в США в должности второго секретаря первого класса Посольства России, где был помощником посла Юрия Ушакова.

В 2008 году вернулся в Москву.

В мае 2008 года Смоленков стал помощником теперь уже бывшего посла Ушакова, назначенного заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. В этот период правительство возглавлял Владимир Путин, а руководителем Аппарата являлся Сергей Нарышкин.

В том же году стал ответственным работником Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.

В 2010 году референту департамента Смоленкову по указу Президента РФ Дмитрия Медведева был присвоен классный чин Действительного государственного советника 3-го класса, который соответствует воинскому званию генерал-майора.

В этот период он служил сотрудником Управления по внешней политике президента РФ.

C 22 мая 2012 года Смоленков — главный советник в аппарате Ю. В. Ушакова, назначенного, в свою очередь, личным помощником, курирующим вопросы внешней политики, президента Путина.

14 июня 2017 года, Смоленков вместе со своей семьёй, женой Антониной Смоленковой и тремя детьми, отправился на отдых за границу в город Тиват в Черногории, где и пропал. Это произошло после встречи президента США Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком, когда у американской стороны возникли подозрения о . По утверждению российского посольства в Черногории, местная полиция никак не отреагировала на исчезновение туристов.

Журналисты «The Guardian» на основании расследований, сделанных сотрудниками черногорской газеты «», известной своими источниками в службе безопасности страны, сообщили, что семья Смоленкова по просьбе американцев и «без всякой помпы» была посажена черногорцами на яхту в Порто Монтенегро. По предположению «The Guardian», она через Адриатическое море доставила Смоленковых в Италию, откуда они и были переправлены в США.

В сентябре 2017 года из-за исчезновения россиянина в Черногории Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По одним сведениям, спустя несколько месяцев уголовное дело было закрыто, по другим — дело не закрыто до сих пор.

СМИ высказали предположение, что Смоленков с семьёй поселился в собственном доме неподалеку от Вашингтона. В открытых источниках газета «Коммерсантъ» нашла информацию о том, что 5 июня 2018 года супружеская чета с именами Oleg Smolenkov и Antonina Smolenkov заплатила 925 тыс. долларов за трёхэтажный дом в городке Стаффорд, штат Виргиния. В январе 2019 года управление этим домом было передано в специально созданный на эти же два имени траст.

Реакция 
Член Совета Федерации от администрации Смоленской области Франц Клинцевич считает, что опубликованная американским телеканалом CNN история о «российском шпионе» является откровенным фейком: Разумеется, всё это откровенный фейк, причём в довольно топорном исполнении. Время штирлицей безвозвратно прошло, если оно когда-то существовало вообще, и ни о каком американском информаторе, работавшим «внутри российского руководства», в принципе не может быть речи.

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков так прокомментировал публикации американского телеканала CNN о «высокопоставленном и очень ценном агенте американской разведки» Олеге Смоленкове, которого секретно вывезли из России:

Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр, скорее, pulp fiction, «криминального чтива», поэтому это давайте оставим на их усмотрение

На брифинге, посвящённом покинувшем Россию информаторе ЦРУ, официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что несколько лет назад экс-сотрудник администрации Кремля вместе со своей семьей действительно исчез на территории иностранного государства, однако назвала сюжет американской телекомпании CNN по этой персоне «классической пропагандой»:Сначала ставится цель, затем под неё подгоняется информация. Какова же цель? Нет никаких сомнений, что она внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания

Генерал-майор КГБ СССР в отставке Алексей Кондауров так прокомментировал телеканалу RTVI отказ бывшего начальника, Юрия Ушакова, отвечать журналистам на вопросы о своём знакомстве со Смоленковым:Понятно, что Смоленков мог получать эту информацию. Но мы понимаем, что он был не очень высокого полета птица, значит откуда он мог получать эту информацию? От своего шефа, от Ушакова, значит. Ушаков какие-то вещи ему пробалтывал, с какими-то документами давал знакомиться. Тут много вопросов к Ушакову в том числе. Понятно же, что если он работал в Вашингтоне под руководством Ушакова вторым секретарем, то Ушаков его привёл в администрацию, не кто-либо другой. Надо понимать, какие у них отношения, насколько близкие, насколько он мог получать информацию.

Примечания 

Персоналии:Шпионаж